Singh est un nom de famille d'origine indienne souvent assimilé aux Sikhs. 

Issu du mot sanskrit sinha, Singh signifie « lion ». On retrouve ce terme dans le nom de la cité-État de Singapour, qui est « la ville du lion ».

En Inde et partout dans le monde, tous les Sikhs hommes s'appellent Singh tandis que les femmes se nomment Kaur (« princesse »). Cette coutume a été initiée par Gurû Gobind Singh, qui a instauré la cérémonie du baptême sikh.

Toutefois tous les Singh ne sont pas des Sikhs. Ce nom est aussi porté dans d'autres communautés.

Parmi les personnalités portant ce nom, on peut citer Kushal Pal Singh, l'une des dix premières fortunes mondiales en début du , et l'écrivain Vijay Singh, qui ne sont pas des Sikhs. Manmohan Singh, Premier ministre de l'Inde de 2004 à 2014, est lui un Sikh.

Patronyme 

 Abhay Singh (1998-), joueur de squash indien ;
 Alexi Singh Grewal (1960-), cycliste américain ;
 Amanpreet Singh (1990-), catcheur indien ;
 Amrit Singh et Rabindra Kaur Singh, dites The Singh Twins, artistes britanniques travaillant leurs œuvres ensemble ;
 Amrinder Singh (1993-), footballeur indien ;
 Baba Deep Singh (1682-1757), un martyr du sikhisme ;
 
 Baljinder Singh (1986-), athlète indien, spécialiste de la marche ;
 Bhagat Singh (1907-1931), combattant nationaliste indien et martyr de la cause indépendantiste ;
 Bhagat Singh Thind (1892-1967), écrivain indo-américain ;
 Buta Singh (1934-2021), politicien indien ;
 Chandra Pal Singh (1914-1983), entrepreneur et homme politique fidjien ;
 Charanjit Singh (1931-2022), joueur indien de hockey sur gazon ;
 Chitrangada Singh (1976-), actrice indienne ;
 Dalip Singh Rana (1972-), « The Great Khali », catcheur indien ;
 Darshan Singh (1921-1989), fondateur et le chef de la mission Sawan Kirpal Ruhani /  ;
 Dhruv Uday Singh, acteur américano-indien ;
 Dilpreet Singh (1999-), joueur indien de hockey sur gazon ;
 Dingko Singh (1979-2021), boxeur indien ;
 Fauja Singh (1911-), athlète amateur britannique ;
 
 Gaurika Singh (2002-), nageuse népalaise ;
 Giani Zail Singh (1916-1994), président de l'Inde de 1982 à 1987 ;
 Gurbux Singh (1935-), joueur de hockey sur gazon ;
 Gurjant Singh (1995-), joueur indien de hockey sur gazon ;
 Gurmeet Ram Rahim Singh (1967-), leader spirituel indien ;
 Gurmeet Singh (1985-), athlète indien spécialiste de la marche ;
 Hardik Singh (1998-), joueur indien de hockey sur gazon ;
 Harmanpreet Singh (1996-), joueur indien de hockey sur gazon ;
 
 Jagatjit Singh (1872-1949), maharaja indien ;
 Jagmeet Singh (1979-), homme politique canadien ;
 James Shankar Singh (1924-2014), homme politique fidjien ;
 Jaswant Singh (1931-2022), joueur de hockey sur gazon indien ;
 Jasjit Singh Shergill (1970-), acteur indien connu sous le nom de Jimmy Shergill ;
 Jas Ram Singh (1935-), officier de l'armée indienne et récipiendaire du Ashoka Chakra ;
 Jaswant Singh (1938-2020), personnalité politique indienne ;
Kamaljit Singh Jhooti (1981-), auteur-compositeur-interprète britannique mieux connu sous le nom de scène de Jay Sean ;
 Karan Singh (1931-), homme politique, diplomate et écrivain indien, maharadjah du Jammu-et-Cachemire ;
 Kedarnath Singh (1934-2018), poète, critique et écrivain indien ;
 Khushwant Singh (1915-2014), journaliste et romancier indien ;
 Kirpal Singh (1894-1974), mystique indien ;
 K.B. Singh (1905-1979), homme politique fidjien ;
 Lilly Singh (1988-), YouTubeuse, humoriste et actrice canadienne, également connue sous le nom de IISuperwomanII ;
 Luther Singh (1997-), footballeur sud-africain ;
 Madho Singh II (1861-1922),  Maharaja de Jaipur ;
 Mahendra Singh Dhoni (1981-), joueur de cricket international indien ;
 Manjeet Singh (1993-), coureur cycliste indien ;
 Manmohan Singh (1932-), économiste et homme d'État indien, Premier ministre de l'Inde ;
 Milkha Singh (1935-2021), athlète indien, spécialiste du 800 m ;
 Montek Singh Ahluwalia (1943-), est un économiste indien ;
 Punay Pratap Singh, coureur cycliste indien ;
 Rajnath Singh (1951-), homme politique indien ;
 Ram Jati Singh, homme politique fidjien ;
 Ranbir Singh (1830-1885), maharaja de l'État princier de Jammu-et-Cachemire ;
 Ritika Singh (1994-), actrice indienne ;
 Rupinder Singh (1990-), joueur indien de hockey sur gazon ;
 Sagoo Baljit Singh, DJ et musicien britannique connu sous le nom de Bally Sagoo ;
 Sahibzada Ajit Singh (1687-1705), fils ainé de Gurû Gobind Singh et l'un des martyrs les plus vénérés du sikhisme ;
 Sampooran Singh Gulzar (1936-), poète, parolier, réalisateur, scénariste, producteur et dramaturge indien ;
 Sara Singh (1985-), femme politique canadienne en Ontario ;
 Shakti Singh (1962-), athlète indien ;
 Sukhwinder Singh (1971-), chanteur indien connu pour doubler les acteurs dans les films de Bollywood ;
  (1969-), écrivain et journaliste indien ;
 Simon Singh (1964-), écrivain et journaliste scientifique britannique ;
 Simranjeet Singh (1996-), joueur indien de hockey sur gazon ;
 Talvin Singh (1970-), musicien indo-anglais ;
 Tarsem Singh (1961-), réalisateur, producteur et scénariste indien ;
 Tavleen Singh (née en 1950), journaliste et écrivaine indienne ;
 Toni-Ann Singh (1996-), mannequin jamaïcain, Miss Monde 2019 ;
 The Singh Twins, artistes anglaises ;
 Varinder Singh (1947-2022), joueur de hockey sur gazon indien ;
 
 Vijender Singh (1985-), boxeur indien ;
 Vishwanath Pratap Singh (1931-2008), homme d'État indien ;
 Yuvraj Singh (1981-), joueur de cricket international indien.

Voir aussi

Articles connexes 

 Liste de Sikhs célèbres

 Sikhisme

Patronyme indien
Sikhisme